Leticia (Colômbia) — cidade colombiana, capital do departamento de Amazonas
 39 Letícia — asteroide
 Letícia da Espanha — rainha consorte da Espanha casada com Filipe VI

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Prenomes